

Gastronomia 
 Flapjack – dolce irlandese
 Flapjack – altro nome del pancake, dolce statunitense e canadese

Altro 
 Flapjack – fiume del Québec, in Canada
 Le meravigliose disavventure di Flapjack – serie animata statunitense
 Flying Flapjack – soprannome del Vought XF5U, aereo da caccia della United States Navy